Anna Barbora Colonnová svobodná paní z Felsu (německy Anna Barbara Colonna Freiin von Fels, rozená ze Šumburka / von Schönburg, 13. května 1583, Penik - 13. května 1625, Wechselburg) byla česká šlechtična německého původu.

Celý její titul zněl svobodná paní Colonnová z Felsu na Šenkenberku a Andělské Hoře, Nejdku a Javorné (Colonna Freiin von Fels zu Schenkenberg und Engelsburg, auf Neudek und Gabhorn).

Život 

Narodila se jako Anna Barbora ze Šumburka (německy Anna Barbara von Schönburg), dcera Volfa III. ze Šumburka-Hluchova a Valdenburku (1556–1612) z rodu Šumburků a jeho manželky Alžběty svob. paní z Černemblu (1563–1601).

23. listopadu 1600 se provdala za Bedřicha Kašpara Colonnu svob. pána z Felsu (asi 1575-1614). Ten dne 22. února 1602 od svého bratrance hraběte Štěpána Šlika koupil panství Nejdek a od té doby většinu času trávil na nejdeckém zámku. Jeho bratr byl vojenský vůdce Linhart Colonna z Felsu. Z manželství Anny Barbory s Bedřichem Kašparem se narodilo deset dětí, z toho sedm chlapců.

Po smrti svého manžela v době nezletilosti svého syna Volfa Kašpara spravovala panství Nejdek, Javornou a další. Po bitvě na Bílé hoře se protestantská šlechtična podvolila císaři poslušným chválením komisaře knížete Karla z Lichtenštejna, a tak jí zpočátku zůstal majetek ponechán. V roce 1623 v Karlových Varech zemřel její nejstarší syn a dědic Volf Kašpar.

V té době panství opakovaně napadaly mansfeldské jednotky. Na příkaz císaře z roku 1624 museli všichni protestantští duchovní opustit zemi. Jelikož na panství nezůstal žádný farář, nechala od roku 1625 křty vykonávat nejdecké učitele. Počátkem května 1625 se ze svého sídla na Nejdku vydala do Lipska, aby koordinovala odjezd svých synů do Francie, během cest však onemocněla horečkou. Na vlastní žádost byla převezena do Wechselburku, kde 13. května 1625 v přítomnosti své dcery zemřela ve věku dvaačtyřiceti let. Její tělo bylo převezeno do Peniku a pohřbeno v městském kostele.  V roce 1626 v Altenburgu vyšel tiskem smuteční proslov. 

Po její smrti převzali správu její synové Jan Jiří, Vilém a Volf Linhart Colonna z Felsu. Ti se rozhodli je 4. ledna 1629 za 130 000 florinů prodat matčinu švagrovi, hraběti Janu Filipovi ze Scharfensteinu, ten však neměl dostatek hotovosti. Bratři byli frýdlantskou komisí obviněni z účasti na další vzpouře proti císaři a odňal jim Nejdek a Javornou. Zkonfiskované panství Nejdek v roce 1633 za 73 000 kop míšeňských grošů odkoupil hrabě Heřman Černín z Chudenic.

Vývod z předků

Literatura 
 Justa Felsiaco-Schönbvrgiaca [Felsiaco-Schönburgiaca]. Das ist Zwo Christliche Leich Predigten/ Vornemblich Gott zu Ehren/ darnach zu seligem Gedächtnüß... Anna Barbara Colonna, Frawen zu Fels/... Altenburg in Meissen, 1626
 Josef Pilz: Geschichte der Stadt Neudek. 2. Auflage. Stadtgemeinde Neudek, Neudek 1923, S. 74–76.
 T. Schön: Geschichte des Fürstlichen und Gräflichen Gesamthauses Schönburg. Urkundenbuch, Bd. VIII, 2. Teil, Stuttgart/Waldenburg 1908.

Reference 

Ženy
Úmrtí v roce 1625
Narození v roce 1583
Lidé z Nejdku
Šumburkové